En educación, la palabra colegio puede referirse a: 

 Escuela o colegio; un establecimiento (público o privado) diseñado para impartir educación. 
 Colegio universitario, centro docente donde se imparten estudios superiores.
 College (o collège), institución educativa en algunos países de habla inglesa o francesa.
 Colegio mayor, institución tradicional de la enseñanza superior.
 Colegio menor, institución propia de la universidad, similar a las actuales facultades o escuelas de pregrado. 
 Colegio de cirugía, denominación para instituciones educativas dedicadas a la enseñanza de la cirugía.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 Colegio profesional o colegio oficial; corporación de derecho público de carácter gremial integrada por quienes ejercen las llamadas profesiones liberales y que suelen estar amparados por el Estado.
 Colegio médico, asociación profesional que reúne a los médicos de una jurisdicción administrativa.
 Colegio de abogados, asociación profesional que reúne a los abogados.

Además, puede referirse a:

 Collegium, institución de derecho en la Roma antigua.
 Colegio Cardenalicio o Sacro Colegio; corporación integrada por todos los cardenales de la Iglesia católica.
 Colegio de pontífices o Collegium Pontificum; institución de la antigua Roma que estaba compuesta por los sacerdotes de más alto rango de la religión del Estado, de carácter politeísta. 
 Colegio electoral, cuerpo encargado de elegir a un determinado representante político mediante el sistema de sufragio indirecto.

Enlaces externos